Bréma néven ismert:
 Bréma Szabad Hanza-város, németországi tartomány
 Bréma, német tartományi főváros

Kapcsolódó szócikkek 
Bremen (egyértelműsítő lap)